geelnekkroonparelhoen (Guttera edouardi)
 roodkopkroonparelhoen (Guttera pucherani) 
 blauwkopkroonparelhoen (Guttera verreauxi)